Общество создано в 1904 году. Устав зарегистрированного в Москве  общества «Биби-Эйбат» был Высочайше утвержден 5-го ноября 1904 года. Общество вело добычу нефти на арендуемом за долевое участие и попудную плату участке в Бакинском нефтяном районе.

Председателем правления общества являлся потомственный почетный гражданин Сергей Иванович Лямин (1855 г.р.), гласный Московской городской думы (1889—1904 и 1905—1908), выходец из знатного дворянского рода.

Лямины были известны как благотворители, на их средства в подмосковной Яхроме был построен один из самых грандиозных соборов европейской России - Храм Живоначальной Троицы, а в Дмитрове - Елизаветинская тюремная церковь.

Ценные бумаги Общества номиналом в 50 и 100 руб. накануне I Мировой войны котировались на Санкт-Петербургской фондовой бирже. В 1906 г. «Горный журнал» опубликовал отчет «Об изменении устава Московско-Волжского нефтепромышленного и торгового Общества «Биби-Эйбат».

См. также 
 Нефтедобыча
 Нефтяная промышленность
 Нефтяная промышленность Азербайджана
 Бакинский нефтегазоносный район
 Список нефтяных месторождений Азербайджана

Примечания 

Исчезнувшие предприятия Азербайджана